Коефициент на раждаемостта в страните по света, според данните на CIA World Factbook, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка.

Коефициент на раждаемостта в страните по света, подредени по последни данни в таблиците (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на смъртност

Източници 

Раждаемост

Демографски сравнения на страните